The Spellbinder – cortometraggio del 1928 diretto da Thomas Chalmers
The Spieler (The Spellbinder) – film del 1928 diretto da Tay Garnett
The Spellbinder – film del 1939 diretto da Jack Hively